Карелина, Галина:
 Карелина, Галина Викторовна (род. 1950) — советская фигуристка.
 Карелина, Галина Тимофеевна (род. 1931) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.